El término estabilizador se puede referir a:

 Estabilizador (aeronáutica) usados para estabilizar la posición.
 Estabilizador vertical de una aeronave, misil o bomba militar normalmente se encuentra en el extremo trasero del fuselaje o cuerpo y está destinado a reducir el deslizamiento lateral aerodinámico. 
 acción (matemática)#Órbitas y estabilizadores de un grupo matemático.
 Estabilizador del estado de ánimo, estabilizadores psiquiátricos.
 Estabilizador de imagen, dispositivo encargado de reducir las vibraciones en la captura de una imagen.
 Estabilizador Zener, estabilizador de reguladores de tensión.
 Estabilizador fiscal automático, son determinadas partidas de gastos públicos e impuestos que cumplen una función estabilizador fiscal.
 Estabilizador de voltaje, es un equipo eléctrico que acepta una tensión eléctrica de voltaje variable a la entrada.
 Quilla de balance o aleta estabilizadora, parte sumergida de un barco que tiene como función impedir el balanceo de la nave.